Брей-ле-Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 26 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2931,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 

 Брей-ле-Вер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брей-ле-Вер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза